Leandro Domingues Barbosa (Vitória da Conquista, Brasil, 24 de agosto de 1983), futbolista brasileño. Juega de Interior derecho y su actual equipo es el Kashiwa Reysol de la J1 League de Japón.

Clubes 

Actualizado al último partido disputado, el 17 de noviembre de 2018: Ventforet 0-1 Yokohama.

Palmarés

Campeonatos nacionales

Torneos estatales

Distinciones individuales

Referencias

Enlaces externos 

 

Futbolistas de Brasil
Futbolistas del Esporte Clube Vitória
Futbolistas del Cruzeiro Esporte Clube
Futbolistas del Kashiwa Reysol